PMMA steht als Abkürzung für:
 Polymethylmethacrylat, synthetischer Kunststoff
 Paramethoxymethamphetamin, synthetische Rauschdroge
 Protokoll zum Madrider Markenabkommen, völkerrechtliches Abkommen zum internationalen Schutz von Marken

Abkürzung